«Трансформеры: Роботы под прикрытием» () — американско-японский мультсериал о трансформерах, часть Выровненной вселенной. Действие происходит спустя 5 лет после окончания сериала «Трансформеры: Прайм». Премьера сериала состоялась в Китае в январе 2015 года, позже — в Австралии в феврале того же года и в США и Великобритании в марте на Cartoon Network. В России показ сериала начался 3 августа 2015 года на канале Карусель.

Персонажи

Автоботы

Отряд Бамблби 
 Бамблби () — Командир отряда, некогда служивший в команде Прайма. Ветеран войны между автоботами и десептиконами. После окончания войны занимал скромную должность лейтенанта полиции. Призванный Оптимусом на Землю, случайно приводит с собой двух автоботов. Собрав свою команду, он пытается укрепить в ней свою позицию как лидера (но почти каждый его клич повергает его подчинённых в громкий смех). Вооружен лазерным пистолетом, а также особым устройством под названием «Охотник на десептиконов», способным превращаться в любое оружие (Бамблби в основном использует его как копьё). Трансформируется в автомобиль.
 Стронгарм () — Кадет Элитной Гвардии автоботов. Стала напарницей Бамблби, чтобы обучиться у него всему тому, чему когда-то Бамблби обучался у Оптимуса. Вместе с Сайдсвайпом отправилась на Землю за Бамблби. Следование правилам — её главный жизненный принцип (именно это, в конечном итоге, и привело её на Землю, поскольку согласно уставу Элитной Гвардии кадет в свою смену должен ПОСТОЯННО сопровождать старшего офицера), и повод для конфликтов с Сайдсвайпом, который правила игнорирует. Вооружена лазерным пистолетом и плазменной пушкой, напоминающей арбалет, позже «Охотником на десептиконов» (Стронгарм в основном использует его как плазменный арбалет), а также коротким мечом. Трансформируется в полицейский внедорожник.
 Сайдсвайп () — молодой автобот, переполненный энергией, которую ему на Кибертроне абсолютно некуда девать, кроме как на всякие хулиганские выходки. Был задержан Бамблби и Стронгарм, и в конечном итоге вместе с ними (причём против своей воли) прибыл на Землю. Там он был освобождён (чтобы не быть обузой). Впоследствии встречает и подростка Рассела Клэя, и десептикона Андербайта. После погони от десептикона становится членом команды. Одно из его любимых занятий — постоянно доставать Стронгарм. Вооружен мечом, позже «Охотником на десептиконов» (Сайдсвайп в основном использует его как меч), очень ловок и проворен. Трансформируется в спортивный автомобиль.
 Фиксит () — Миникон, смотритель тюремного корабля «Алкемор», который разбился на Земле. Сразу же присоединился к отряду Бамблби. Из-за своих миниатюрных размеров почти никогда не участвует в операциях, но способен постоять за себя. Он очень активен, импульсивен, общителен и излишне добродушен, временами его немного «глючит». Основная функция: снабжение информацией о сбежавших десептиконах; также выполняет роль медика. Трансформируется в ручной универсальный инструмент, также имеет форму танка-дрели.
 Гримлок () — Динобот, был одним из узников «Алкемора». Несмотря на свою принадлежность к десептиконам, сразу же присоединился к отряду Бамблби. Гримлок в хороших отношениях со всеми автоботами, тем не менее он немного высокомерен и любит восхвалять свою силу. Позже получил эмблему автобота. Гримлок ничем не вооружен, но обладает колоссальной силой и является физически сильнейшим в команде. Единственным его недостатком является отсутствие маскировочной альт-формы, так как трансформируется он в тираннозавра. Страдает айлурофобией — панически боится земных кошек; кроме того, боится щекотки. Любит танцевать и играть в футбол.
 Дрифт () — Честный и благородный самурай, что, однако, не мешает ему быть «охотником за головами». В прошлом слуга некого Шедуо Реккера. Когда за поимку Бамблби (за несанкционированное использование космического моста и «похищение» двух автоботов) назначили вознаграждение, Дрифт не упустил этот шанс, но появление его соперника — Фракшера, нарушило его планы. Увидев работу команды Бамблби, Дрифт перестал видеть в нём цель и покинул планету Земля. У Дрифта есть 2 миникона-помощника: Джетсторм () и Слипстрим () которые также являются его учениками, и когда Джетсторм покинул Дрифта, тому пришлось снова прибыть на Землю, но на сей раз он решил остаться. Альт-форма Дрифта — автомобиль, вооружен двумя мечами.
 Виндблейд () — Девушка-автобот, обязанная своими способностями самому Праймусу. Её главная цель — побеждать десептиконов, и готова ради этого на любые жертвы (в том числе и человеческие), из-за чего первоначально не очень то и уважала Бамблби, но потом её оценка о нём сменилась на весьма противоположную. Покинув, после боя с Зиззой, Землю, она тем не менее вернулась и, после финального боя с Мегатронусом, стала частью команды Бамблби. Альт-форма — самолёт, в этом режиме вооружена 2 пулемётами. В режиме робота вооружена 2 световыми мечами, также из турбин может выпускать мощные ударные волны.
 Оптимус Прайм () — Лидер автоботов. После героического самопожертвования проходил обучение в неком «Измерении Праймов». Время от времени даёт советы Бамблби, посылая ему видения. Через некоторое время его «воскресили из мёртвых» для сражения с Мегатронусом, после победы над ним остался на Земле, став частью  команды Бамблби. Трансформируется в грузовик.
 Ультра Би () — Гештальт, состоящий из Бамблби, Стронгарм, Сайдсвайпа и Гримлока. Также в слиянии, в качестве меча, участвует Дрифт.

Прочие 
 Джаз () — старый друг Бамблби, посланный Высшим советом Кибертрона на Землю, чтобы разведать происшествие, связанное с крушением «Алкемора». Джаз — опытный боец, специалист в области импровизации. В бою он серьёзен, но вне боя никогда не упускает возможности покрасоваться. Трансформируется в автомобиль, в режиме робота может генерировать мощные акустические волны.
 Рэтчет () — ветеран-медик Автоботов, служивший в Команде Прайма. Старый друг Бамблби и Оптимуса Прайма. Был послан новым Высшим Советом Автоботов выслеживать и ловить военных преступников, где и встретился с Бамблби и его командой. Имеет помощника-миникона по имени Андертон (). Трансформируется в автомобиль скорой помощи. После сражения вернулся на Кибертрон.
 Балкхэд () — Автобот-ветеран, служивший в Команде Прайма. В прошлом - строитель. Старый друг Бамблби, Оптимуса Прайма и Рэтчета. Раньше служил в особом отряде автоботов под названием «Разрушители» (англ. Wreckers), элитном подразделении, которое выполняло секретные операции и работал с Уилджеком, но ушёл, присоединившись к Оптимусу и его команде. Трансформируется в внедорожник.
 Блёр () — бот-спасатель, временно присоединившийся к отряду Бамблби.
Бластвейв () — охотник за преступниками.

Камео: Автоботы 
 Арси ()
 Ультра Магнус ()
 Уилджек ([)
 Хот Род ()
 Проул  ()
 Броун ()
 Хот Шот ()
 Нокаут ()

Десептиконы

Команда Стилджо 
 Стилджо () — главный антагонист первых двух сезонов. Волкоподобный десептикон, жаждущий сделать землю новым домом для десептиконов. Для достижения своей цели он собрал свою собственную команду. Стилджо очень сильный противник, также он очень умён и хитёр. Трансформируется в автомобиль-внедорожник.
 Андербайт () — встростепеный антагонист, десептикон-чомпазоид (внешне напоминает бульдогообразного монстра). Может потреблять любые формы металла, за счёт чего растёт его физическая сила. Трансформируется в кибертронский бронеавтомобиль.
 Тандерхуф () — бывший криминальный босс Кибертрона. Внешне напоминает лося. Ударом рогов способен сбить с ног почти любого трансформера, а ударом ног по земле способен создавать мощные сейсмические волны. Имеет альт-форму трактора. На Кибертроне на него работали Скоул, Сильверхаунд и Клэмпдаун.
 Фракшер () — такой же охотник за головами, как и Дрифт, но, в отличие от него, Фракшер бесчестен, коварен и очень подл. Имеет двух миниконов-помощников: Эйрэйзора () и Дайвбомба (), которые в неактивном состоянии крепятся у него на плечах. Трансформируется в мотоцикл. 
 Клэмпдаун () — десептикон, напоминающий краба. Поначалу не особо ладил с Тандерхуфом, поскольку тот оказался заключённым «Алкемора» именно по его вине. Несмотря на скромные размеры, Клэмпдаун не труслив, но предпочитает отступать перед превосходящими силами противника. Обладает цепкими клешнями, также способен передвигаться по стенам и потолку. Трансформируется в автомобиль. 
 Спринглоуд () — похожий на лягушку десептикон. Исследователь, желает найти древний кибертронский город Дорадус (), при этом его желание уже скорее всего переросло в манию, да так, что временами он бывает явно не в себе (о чём свидетельствует тот факт, что он пытается найти кибертронский город на Земле). Его корпус покрыт кислотой. Трансформируется в автомобиль-пикап.
 Биск () — лобстероподобный десептикон.(омарокон). По характеру «немного» ненормальный. Альт-форма — автомобиль. Изо рта может выпускать мощные акустические волны, имеет миниконов по имени Хаммер и Энвил.
 Граундпандер () — гориллоподобный десептикон, в прошлом — величайший каонский гладиатор (по крайней мере, после Мегатрона), потерявший этот титул из-за жульничества (и последующего разгрома целого города). Обладает огромной физической силой. Трансформируется в экскаватор.
 Оверлоуд () — бывший шпион, напоминает человека. в этом деле он весьма преуспел благодаря своим актёрским талантам. Оверлоуд любит бросаться различными фразами, однако силён он не только на словах, и если об этом забыть, то он может запросто это использовать в свою пользу. Оверлоуд очень силён, однако также, невзирая на свои габариты, очень проворный. Альт-форма — танк, в режиме робота вооружён двумя наплечными пушками.
 Квиллфайр () — десептикон-рецидивист, мечтающий поднять революцию против автоботов. Внешне напоминает дикобраза, свои колючки Квиллфайр может метать подобно стрелам, причём каждая колючка содержит мощный кибер-токсин, чьё поведение во внутренних системах автоботов непредсказуемо (Бамблби, после попадания Квиллфайра, впал в детство). В дальнейшем Квиллфайр признался, что не  знает какой эффект у каждой колючки и как долго он длится. Имеет миниконов Бака и Форса. Трансформируется во внедорожник.

Команда Глоустрайк 
 Глоустрайк () — Занимает место временного командующего вместе с Сайберхорном. После того, как Стилджо был назначен лидером десептиконов, стала его заместителем. Альт-форма жук.
 Скорпонок () — Лидер острова десептиконов во главе с Глоустрайк. Трансформируется в скорпиона, на Кибертроне был грабителем.Класс-Скорпакон.
 Сэйберхорн () — был пиратом на Кибертроне, после того стал одним из 3 лидеров команды. Трансформируется в жука-носорога, в режиме жука умеет летать, вооружён 2 шпагами.
 Кикбэк () — Десептикон-подхалим, напоминающий кузнечика, с виду кажется довольно хрупким и слабым, что вовсе не так. Трансформируется в драгстер.
 Крэйзиболт () — на Кибертроне Крэйзиболт был гонщиком, но был недоволен ездой с ограничением скорости, а после этого разрушил город, его поймали и поместили на Алкемор. Похож на льва. Трансформируется в гоночный автомобиль. Имеет миникона-торпеду по имени Слайсдайс, которого может выпускать в робоформе. На Земле Крэйзиболт и Слайсдайс жгли дороги и деревья, пока на них не напали автоботы, но им удалось уйти, после этого встречался возле кинотеатра со Скорпонком и ждал Стилджо, но тем что Стилджо их подставил Крэйзиболта поймали и поместили в стазис.

Десептиконы-мусорщики 
 Клоутрэп () — лидер десептиконов-мусорщиков. В режиме робота похож на краба. Его временный напарник — миникон Ланселон. 
 Паралон () — десептикон, в альт-форме напоминающий скорпиона. Временный напарник — Баззстрайк.
 Термидор () — десептикон относящийся к классу омароконов (как и Биск). Был первым владельцем корабля Клоутрэпа. Его временный напарник — миникон Трицерашот. Трансформируется в легковой автомобиль.
 Скаттерспайк () — единственный десептикон женского пола в команде мусорщиков. Внешне похожа на дикобраза (как и Квиллфайр), трансформируется во внедорожник. Её временный напарник-миникон — Сотус. Вооружена такими же колючками, как у Квиллфайра, также временно получила в своё распоряжение «наконечники на пальцы».

Команда Старскрима 
 Старскрим () — ветеран войны за Кибертрон, бывший заместитель и вечный завистник Мегатрона. Ранее считался убитым тремя предаконами — Предакингом, Скайлинксом и Даркстилом, однако по итогу оказалось, что он выжил и, более того, сам уничтожил последних двух. После этого он модернизировал собственное тело с помощью семерых миниконов, а затем, когда они сбежали от него, отправился на Землю, где вступил в противостояние с Бамблби и его командой. Трансформируется в кибертронский истребитель.
 Шэйдлок () — предводитель шайки охотников за головами, состоящей из него самого, Рэйзорхорна и Рафеджа, которую нанял Старскрим для охоты за сбежавшими миниконами. Имеет протез вместо левого глаза, внешне напоминает механика.
 Рафедж () — трансформер, по фракции относящийся к автоботам, но, тем не менее, являющийся одним из охотников за головами Шэйдлока.
 Рэйзорхорн () — инсектикон, один из охотников за головами, работающих на Шэйдлока.

Стантиконы 
 Мотормастер () — лидер стантиконов. Груб, жесток и безжалостен (даже к собственным подчинённым). Очень силён и обладает внушительными габаритами. Мечтает установить полное господство на  земных дорогах (ровно как и на всей Земле), а всех кто попытается ему помешать - уничтожить. Вооружен мечом. Трансформируется в грузовик.
 Дрэгстрип () — Неофициальный заместитель Мотормастера (во всяком случае очень любит покомандовать остальными в его отсутствие). Хитрый и подлый, всегда жаждит победить, чего бы это ему не стоило, обставить оппонента используя даже самые грязные уловки. Основной напарник — Вайлдбрейк. Трансформируется в спорткар, благодаря ракетному ускорителю может значительно ускоряться.
 Хитсикер () — гонщик-профессионал. Лихач. Трансформируется во внедорожник. Оружие — ракеты самонаведения.
 Уайлдбрейк () — самый спокойный из стантиконов, предпочитающий оставаться в стороне, чем быть в центре внимания. Абсолютно безынициативный, и поэтому им частенько помыкает Дрэгстрип. Трансформируется в спортивный автомобиль, его двигатель может создавать невероятно мощные вибрации, сам Уайлдбрейк может передавать их через колёса в землю, используя их как для защиты, так и нападения.
 Слэшмарк () — десептикон, внешне похожий на Хитсикера. Трансформируется во внедорожник. Оружие Слэшмарка — его колёса, способные действовать как настоящая дробилка, в режиме робота использует в качестве оружия диски с колёс, обладающие аналогичными свойствами, но действующие, как лезвия.
 Дрэгбрейк () — гештальт Дрэгстрипа и Уайлдбрейка.
 Хитмарк () — гештальт Хитсикера и Слэшмарка.
 Менэйзор () — гештальт всех стантиконов.

Прочие 
 Хаммерстрайк () — шарктикон, который является, по его утверждению, «самым известным пиратом Кибертрона». Не любит выходить на сушу. Альт-форма — мини-субмарина.
 Чопшоп () — вор, хотя на его счету есть и много других разных преступлений (по утверждению Фиксита, у него список преступлений  «такой же длинный, как борода Альфа Триона»). Он — гештальт, так как раскладывается на 5 пауков, бьющих электрошоком.
 Террашок () — десептикон-буйволоид, на Кибертроне выполнял поручения сенатора Контрэйла. Террашок предельно туп (макеты буйволов в музее принимает за похожих на него трансформеров). Когда он бежит, его почти невозможно остановить. Трансформируется в грузовик.
 Филч () — корвикон, страдает клептоманией — ворует всё, что плохо лежит, особенно — блестящие вещи. Трансформируется в летательный аппарат, внешне очень похожий на земную ворону.
 Минитрон () — миниатюрный кибер-клещ. Из за своего крошечного размера кажется совсем безобидным, но это впечатление обманчиво — он способен контролировать любого робота, к которому подсоединится. Его альт-форма не была показана.
 Пед () — десептикон, напоминающий муравьиного льва. Страдает комплексом неполноценности, и, оказавшись на Земле, похищает энергон, оставшийся после крушения «Алкемора», чтобы подчинить себе прочих десептиконов. Ненавидит, когда его называют червеботом. Может передвигаться под землёй и плеваться электрическими разрядами. Альт-форма — грузовик с трейлером.
 Малодор () — сканктикон. Был пойман вместе с ещё тремя подчинёнными-сканктиконами, после крушения «Алкемора» вся четвёрка бежала. Сканктиконы имеют хвосты, из которого разбрызгивают вещество, выводящее из строя органы чувств поражённого трансформера, но по своей природе медлительны. Их альт-формы не были показаны, но по внешнему виду можно предположить, что они все трансформируются в автомобили.
 Найтстрайк () — десептикон-летучая мышь, может с помощью своих звуковых атак погружать противников в транс, в состоянии которого жертвам мерещатся их самые сильные страхи. Его альт-форма не была показана.
 Вертебрейк () — змеевидный робот. Сумасшедший учёный, обладающий огромными знаниями о строении трансформеров, да такими, что он способен прикрепить свою голову к другому телу (как он поступил с Сайдсвайпом). Трансформируется в поезд.
 Октопанч () — Внешне напоминает осьминога. Занимался тем, что разорял кибертронские космические корабли. Обладает цепкими щупальцами, с помощью которых он также может улавливать сигналы приближающихся к нему противников. Трансформируется в мини-субмарину.
 Хэдлок () — Напарник Граундпандера. Довольно мал, что помогает ему быть незаметным, чтобы выводить из строя системы противника, для этого он использует встроенный в палец электрошокер. Трансформируется в вилочный погрузчик.
 Скоул () — Десептикон-динобот, напоминающий анкилозавра. На Кибертроне, до своей поимки, работал на Тандерхуфа. Скоул оснащён прочным панцирем, а на конце его хвоста имеется молот, который Скоул может использовать и в форме робота.
 Рэйзорпо () — десептикон, напоминающий пуму. Трансформируется в лекговой автомобиль. Может выкачивать энергон у жертвы как вампир, обзавёлся двумя помощниками мини-конами, чьи имена Свелтер () и Глэйшиус (). В первом сезоне появляется десептикон, похожий на Рейзорпо, с которым сражалась Виндблейд.
 Зизза () — Десептикон-пчела, пыталась захватить мир с помощью токсина. Трансформируется в пчелу. Не выносит холод, как и земные пчёлы.
 Псудо () — Десептикон-шифтер: обладает способностью принимать внешность любого робота или транспорта. Его собственная альт-форма не была показана.
 Поларкло () — десептикон, похожий на полярного медведя. На Кибертроне был криминальным боссом. Обладает хорошим зрением, также впадает в спячку, трансформируется в автомобиль-вездеход.
 Симакор () — учёный, имеет двух миниконов (Аксиома и Теорема), позже армию клонов — миниконов похожих на Аксиома и Теорема. Внешне похож на орангутанга. Трансформируется в автомобиль-танк. 
 Силверхаунд () — десептикон с поврежденным аудиорецептором, в режиме робота напоминает собаку, трансформируется в кибертронский грузовик как у Террашока.
 Саундвейв () — ветеран войны за Кибертрон, служивший Мегатрону в качестве высококвалифицированного разведчика и связиста на крейсере десептиконов «Немезида». Давным-давно был заключён в «зоне тени», но сумел оттуда сбежать. Чрезвычайно опасен в бою, особенно если учитывать, что имеет миникона, питомца по имени Лазербик (), автоботам лишь с большим трудом удалось его одолеть и даже вернуть его обратно в «зону тени». Но благодаря миниконам-активаторам, посланным Циклонусом и его сторонниками (замаскированными под Высший совет Кибертрона), укравшими у отряда Бамблби их «Охотники на десептиконов», сумел выбраться и попытался с помощью трансгалактического генератора сигналов установить связь с Мегатроном (не зная, что тот заявил о расформировании десептиконов и начал новую жизнь), но был побеждён автоботами и отвезён на Кибертрон, где его ждал суд за многочисленные военные преступления. Трансформируется в БПЛА MQ-9 «Жнец», а после второго побега — в футуристический внедорожник.
 Стокэйд () — десептикон, похожий на барсука, самый титулованный генерал с армией миниконов. Никогда не терпел поражения, кроме одного случая пытался провернуть военный переворот на Кибертроне, но не сумел. Пытался захватить тайник Виндблейд с массой оружия, но Команда Высадки во главе с Оптимусом смогла его победить.
 Крастэйшн () — хрустикон. Ограбил кибертронский банк, где украл шаникс, отправился на Землю (в какое время — неизвестно) и был пойман Виндблейд, после чего помещён ею в стазис в Арктике. Когда лёд растаял, оказался на свободе, но был побеждён командой Бамблби. Альт форма — грузовик с трейлером.
 Рэйджбайт () — Шарктикон. Учёный, прилетевший на Землю ставить эксперименты, но был пойман Виндблейд. Позже капсула Рэйджбайта по вине Сайдсвайпа была разбита и шарктикон сбежал со взрывчаткой. Пытался взорвать магистраль, но автоботы помешали ему.
 Зориллор () — Скунктикон-одиночка. Имеет автомат—бластер и сферу, влияющую на мозг кибертронцев. Также как и другие скунтиконы может разливать жидкость влияющую на сенсоры кибертронцев. Трансформируется в автомобиль.
 Буствинг () — корвикон. Главарь банды корвиконов-братьев, в которую входят сам Буствинг, Джекнэб и Пилфер. Банда искала взрывчатку и другие блестящие предметы, но были пойманы Стронгарм. Трансформируются в огромную механическую ворону как и Филч.
 Джекнэб () — корвикон. Заместитель Буствинга, а также средний из братьев-корвиконов. 
 Пилфер () — третий брат-корвикон.
 Шэдоу Рэйкер () — покровитель теней. Он заставляет некоторых кибертронцев воровать для себя в обмен на жилище и пропитание. Когда — то на него работали Дрифт, Слипстрим и Джетсторм. Эта Троица сбежала и Шедоу Рэйкер прилетел на землю, чтобы забрать миниконов, автоботы остановили его. Может испускать изо рта паутину. Трансформируется в жука носорога как Сайберхорн.
 Найтра () — бывшая автоботка-кадет, училась вместе со Стронгарм. Выглядит как Стронгарм, только красно-малино-фиолетового цвета. Её изгнали из кадетской академии, и она решила отомстить. Именно за ней охотился Бластвейв. Изначально должна была носить имя «Чикэйн».
 Флэймснорт () — старый десептикон, в прошлом состоявший в подчинении у Мегатрона. Один из немногих, кто на момент событий сериала не знал о том, что война за Кибертрон завершилась.

Прочие 
 Микронус () — один из первых Тринадцати Праймов, созданных на заре времён Праймусом, чтобы победить Юникрона и изгнать его. Проводил обучение Оптимуса в измерении Праймов.
 Мегатронус () — один из первых Тринадцати Праймов, созданных на заре времён Праймусом, чтобы победить Юникрона и изгнать его. Мегатронус предал своих собратьев (наиболее прославился, когда убил Солус Прайм) и был отправлен в изгнание в параллельное измерение. Именно по его вине потерпел крушение «Алкемор». Заключил сделку со Стилджо: Стилджо освобождает Мегатронуса, а тот в свою очередь помогает десептикону захватить Землю. Однако свою часть сделки бывший Прайм отказывается выполнять, вместо этого он раскрывает свой зловещий план: с помощью особого устройства Мегатронус планирует объединить искры Праймуса и Юникрона, что впоследствии уничтожит и Кибертрон, и Землю. Только объединённая атака автоботов смогла победить Мегатронуса. Вооружен ракетницами на плечах, двумя пушками на руках, дрелью и двухсторонним мечом. Альт-форма кибертронский танк

Миниконы 
Ланселон ()
Бэшбрейкер ()
Аэроболт ()
Трицерашот ()
Сотус ()
Баззстрайк ()
Виндстрайк ()

Люди 
Рассел Клэй — родной сын Денни. Несколько лет жил отдельно от отца. Когда он приехал, на Землю обрушился корабль-тюрьма, откуда сбежали сотни десептиконов. Мальчик убежал со свалки Денни в лес, где встретил Сайдсвайпа. Вместе они сбежали от Андербайта к месту падения корабля, где мальчик спрятался от десептикона за одной из тюремных капсул. Когда враг уехал в сторону Краун-Сити, Рассел в ужасе представил, что будет дальше, но благодаря автоботам, всё обошлось благополучно. Рассел не очень хорошо играет в американский футбол, но прекрасно пинает мяч. Он также унаследовал от отца основы актёрского мастерства. Когда-то Рассел очень хорошо ладил с отцом, но затем между ними произошёл раскол, и они долгое время не общались. Мальчик считает, что Дэнни должен больше участвовать в реальной жизни, а не тратить время на коллекционирование разного барахла на свалке. Тем не менее, он хочет преодолеть разрыв и сблизиться с отцом, поэтому не любит, когда тот уезжает на задания один. И стоит Денни только оказаться в опасности, его сын мгновенно забывает про все разногласия.
Денни Клэй — родной отец Рассела. Заведовал свалкой механизмов и наслаждался обществом приехавшего сына Рассела, когда на планету рухнул корабль-тюрьма, откуда сбежали сотни десептиконов. Денни и Рассел встретили автоботов и оказали им помощь в поимке преступников. Денни также предоставил им автомобили для сканирования. Прекрасный актёр, способный выдать себя за кого угодно. Он также разбирается в технике и может починить даже кибертронские механизмы. Обожает свою свалку и терпеть не может, когда кто-нибудь, даже его любимый сын, пренебрежительно к ней относится. Денни очень хочет наладить отношения с сыном и искренне радуется каждому успешному шагу в этом направлении.
Генриетта («Хэнк»)
Бутч
Арнольд
Брат Гантер
Тед
Боб
Фарнум
Кейси
Кэти
Отец Кэти
Ларри ЛаРу
Мортон
Зиглер
Найджел
Риэлтор

Сюжет

Сезон 1 (2015) 
После победы Автоботов прошло несколько лет. Возрождение Кибертрона дало свои плоды: появляются всё новые поколения Трансформеров. Бамблби стал опытным полицейским Кибертрона, и, несмотря на свою известность, он хочет быть простым миротворцем. На Земле не вспоминают конфликт Автоботов и Десептиконов.
Но всё меняется, когда Бамблби посещает видение от Оптимуса Прайма. Экс-лидер Автоботов просит своего ученика вернуться на Землю, так как над планетой нависла новая угроза. С помощью хулигана Сайдсвайпа и кадета Элитной Гвардии Стронгарм Бамблби отправляется на Землю. Их цель — обнаружить разбившийся на Земле корабль-тюрьму для Десептиконов «Алкемор» и его начальника, мини-бота Фиксита, получившего ранения. Бамблби, Стронгарм и Сайдсвайп узнают от Фиксита, что «Алкемор» был тюрьмой для двухсот Десептиконов, но после крушения все они сбежали, и теперь Автоботы должны найти беглецов и поместить обратно в стазис-капсулы.
На Земле в Отряд Бамблби сразу вступают четверо: мини-бот Фиксит, люди (Денни Клэй и Рассел Клэй) и Динобот Гримлок (бывший заключённый «Алкемора»).
На протяжении сезона Отряд Бамблби, к которому позже присоединились Автобот Дрифт с мини-ботами Слипстримом и Джетстормом, женщина-Автобот Виндблейд и сам Оптимус Прайм, сражается с отрядом Десептиконов во главе со Стилджо. В конце сезона Десептиконы построили портал, чтобы возродить Первого Десептикона — Мегатронуса. Но Автоботы в тяжёлом бою одолели Десептиконов и заключили их в стазис-капсулы; однако Стилджо удалось сбежать…

Сезон 2 (часть 1) (2016) 
После поражения Мегатронуса прошёл почти год. Автоботы продолжают бороться с Десептиконами, которые до сих пор находятся на Земле. Стилджо всё ещё на свободе. Он пытается объединить вокруг себя всех выживших Десептиконов. Параллельно формируется группа Десептиконов во главе с Глоустрайком, Скорпоноком и Сайберхорн.
После того, как Один из Праймов — Микронус — забрал остатки Искр Праймов у Оптимуса, экс-лидер Автоботов серьёзно ослабел, и Бамблби принял решение разделить Отряд на две группы: Команда высадки (Дрифт и его мини-боты, Сайдсвайп, Виндблейд, Оптимус Прайм) и Команда Бамблби (сам Бамблби, Стронгарм, Гримлок, Фиксит, Денни и Рассел). По ходу сезона Автоботы встречают необычных Десептиконов — преступников с Кибертрона, которых нет в базе данных «Алкемора». Две команды воссоединяются. На Землю возвращается Автобот Рэтчет вместе со своим мини-ботом Андертоном. Они находят укрытие Десептиконов под названием «Остров Десептиконов», которое было сделано из половины «Алкемора».
После победы Автоботов Оптимус Прайм, Рэтчет, Виндблейд и мини-боты восстанавливают «Алкемор» и отправляются на его борту на Кибертрон. Бамблби и остальная часть Отряда в свою очередь остаются на Земле.

Сезон 2 (часть 2) (2016-2017)   
На Землю прилетает новая команда Десептиконов: Клотрэп, Паралон, Скаттерспайк, Термидор и их мини-коны. Автоботы, побеждая Скэвенджеров (ту самую «новую команду») встречают ещё большую проблему, которая, собственно, и победила мусорщиков — Старскрима, который убил Скайлинкса и Даркстила, сбежал, поймал миниконов, а когда растерял их, то собрал команду охотников: Шэйдлока, Рафеджа и Рэйзорхорна. Однако возвращается Оптимус, и побеждает Старскрима с его командой.

Сезон 3 (2017) 
У Автоботов новичок — Блэр. На горизонте появляются Стантиконы, но они слишком сильны. И параллельно с этим появляется гештальт Ультра Би. Во время всех этих «крутых» команд и гештальтов появляются новые десептиконы, которых зовут Шэдоурэйкер, Найтра, Флэймснорт, Братья-корвиконы, Зоррилор, Крустэйшн и Рэйджбайт, возвращаются старые враги, такие как: Спринглоуд и Симакор. А ещё и Саундвейв, которого освобождают из Зоны Тени миниконы Хайтест, Трикаут, Стантвинг, Голджир и Гритбайт. В конце сезона Автоботы вместе со Стилджо побеждают коррумпированный совет Кибертрона, который на самом деле замаскированные Десептиконы во главе с Циклонусом и возвращаются на Землю. Дрифт говорит Джетсторму и Слипстриму что теперь они свободны, а Бамблби слышит весёлый возглас Стилджо. На этой ноте, автоботы трансформируются и уезжают в закат.

Обзор сезонов

Комиксы по сериалу 
IDW выпустила 6 выпусков комиксов.

Игры по сериалу 
В 2014 году вышла одноимённая игра для Android и iOS.

Награды и номинации 

Команда продюсеров и сценаристов мультсериала была номинирована на Daytime Emmy Award 2016 года в категории «Выдающаяся анимационная программа специального класса».

Критика 

Некоммерческая образовательная организация  присвоила мультсериалу оценку 3/5.

Примечания 

Мультсериалы США
Компьютерные анимационные фильмы
Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы о трансформерах